Nijezijl, Nederlandse plaats in de gemeente Súdwest-Fryslân.
 Nieuwebildtzijl, Nederlandse buurtschap in de gemeente Waadhoeke